Аликоновский сельсовет — административно-территориальная единица, выделявшаяся в составе города-курорта Кисловодска.

Административный центр — посёлок Аликоновка.

История 
Аликоновский сельсовет выделялся в СССР как сельсовет, подчинённый администрации Кисловодского горсовета.

Уже после распада СССР Законом от 29 февраля 1996 года об административно-территориальном устройстве Аликоновский сельсовет был определён как сельсовет, находящийся в ведении города (краевого значения) Кисловодска.

В 2004—2005 годах в Ставропольском крае была проведена административно-территориальная и муниципальная реформа, в результате которой сельсоветы были сохранены только в составе районов. С 2006 года согласно принятому Реестру административно-территориальных единиц в городах областного значения сельсоветы и поссоветы отсутствуют.

С 1 января 2022 года из ОКАТО был исключён.

Состав 
В состав Аликоновского сельсовета входят 7 населённых пунктов:

Примечания 

Аликоновский сельсовет